Villalgordo del Marquesado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalgordo del Marquesado (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villalgordo del Marquesado (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar